Micay puede referirse a:

 López de Micay, municipio del departamento del Cauca, Colombia;
 San Miguel del Micay, cabecera del municipio antes mencionado;
 Río Micay. curso de agua de Colombia;
 San Juan de Micay, cuenca hidrográfica de Colombia.